Geinitz ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Geinitz (1854–1925), deutscher Geologe
 Hanns Bruno Geinitz (1814–1900), deutscher Geologe und Paläontologe
 Katharina Geinitz (1946–2012), deutsche Dokumentarfilmerin